Philo van Byblos Fenicische schrijver 
 Philo van Larissa, Grieks filosoof in de eerste eeuw v.Chr.
 Philo van Alexandrië (20 v.Chr. – 40 n.Chr.), Joods filosoof uit Alexandrië in Egypte.
 Philo (Californië), plaats in Mendocino County, Verenigde Staten.
 Philo (Illinois), plaats in Illinois, Verenigde Staten.
 Philo (Ohio)